Die Liste der größten Gemeinden in den Niederlanden bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahlen der 80 größten Gemeinden der Niederlande. Eine alphabetische Übersicht aller Gemeinden des Landes ist in der Liste der niederländischen Gemeinden zu finden.

Gemeinden nach Einwohnerzahl 
Die Hauptstadt und größte Gemeinde der Niederlande ist Amsterdam mit  Einwohnern. Regierungssitz und drittgrößte Gemeinde des Landes ist Den Haag mit  Einwohnern.

Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern, die Ergebnisse der offiziellen Schätzung des Zentralamtes für Statistik der Niederlande für die Jahre 1980, 1990, 2000, 2008, 2018 und  (jeweils am 1. Januar).

Angeführt ist auch die Provinz, zu der die Gemeinde gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne die politisch selbständigen Vororte.

(S = Schätzung)

Quelle: Zentralamt für Statistik der Niederlande

Siehe auch 
 Liste der niederländischen Gemeinden
 Liste aller niederländischen Gemeinden A–G
 Liste aller niederländischen Gemeinden H–P
 Liste aller niederländischen Gemeinden R–Z
 Liste der Städte in den Niederlanden
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Centraal Bureau voor de Statistiek
 Metatopos - Aktuelle Einwohnerzahlen aller Gemeinden der Niederlande
 City Population - Die größten Städte und Agglomerationen der Niederlande

!4
Gemeinden Niederlande
Niederlande